Linda Andersson och liknande namn kan avse

 Linda Andersson (född 1972), svensk simmare
 Linda Wemmert (född 1977), svensk politiker (moderat), hette tidigare Linda Andersson
 Linda Andersson (volleybollspelare), (född 1998), svensk vollebollspelare